Osoby o tym nazwisku:
 Fernando Aramburu – hiszpański pisarz
 Francisco Aramburu – brazylijski piłkarz
 Juan Carlos Aramburu – rzymskokatolicki duchowny
 María Jesús Aramburu – hiszpańska polityk, nauczycielka, samorządowiec i działaczka feministyczna
 Pedro Eugenio Aramburu – argentyński generał i polityk